

Люди 

Саша (ім'я), включає список осіб із зазначенням прізвища та варіантів Саша або Саша

Музиканти 

 Саша (ямайський музикант), госпел співак і колишній ді-джей, народився 1974
 Саша (валлійський діджей), народжений Олександр Кое; 1969
 Саша (німецька співачка), народилася в 1972 році
 Саша Градіва, російська співачка; народилася в 1979 році

Мистецтво, розваги та ЗМІ 

 Саша 2003 альбом Саши Градіва
 Pour Sacha (Для Саші) (1991 фільм)
 "Sascha … ein aufrechter Deutscher", пісня  від Die Toten Hosen з альбому Kauf MICH!!
 Саша-фільм, неіснуюча австрійська кінокомпанія

Інше 

 Тральщик Саша-класу , Ім*я НАТО для радянського класу тральщиків 
Саша, село в Україні

Тварини 

 Саша (собака) (2004–2008), собака породи Лабрадор, який служив у британській армії
 Galianora sacha (G. sacha), еквадорський стрибаючий павук